Mörkgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mörkgölen, sjö i Aneby kommun, 
Mörkgöl, sjö i Västerviks kommun,  (2,6 ha)
Mörkgölen (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mörkgölen (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (2,6 ha)
Mörkgölen (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Stora Mörkgölen, sjö i Aneby kommun,  (7,22 ha)

Se även
Mörkegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn